Komarno je lahko:

 Komarno, Črna gora, naselje v občini Bar v Črni gori
 Komarno, Slovaška (zapisano Komárno), naselje v Nitranskem okraju na Slovaškem
 Komarno, Ukrajina, mesto v Lvovski oblasti v Ukrajini

Glej tudi 
 Komárom, mesto na Madžarskem